TMI est un sigle qui peut désigner :
 Tendance Marxiste Internationale, une organisation marxiste internationale fondée par Ted Grant ;
 Three Mile Island, une île située sur la rivière Susquehanna aux États-Unis d'Amérique, Cette île abrite la centrale nucléaire de Three Mile Island ;
 Taux de Mortalité Infantile : voir Mortalité infantile ;
 Tranche marginale d'imposition ;
 Testing musculaire international: une évaluation codifiée de la force des muscles (cotation de 0 à 5) ;
 Toastmasters International, une association internationale à but non lucratif visant à améliorer les compétences de ses membres en matière de communication et de leadership ;
 Too Many Items, un mod pour minecraft permettant l'acquisition de tous les objets du jeu.
Homonymie